Серге́й Никола́евич Гри́дин (20 мая 1987, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Жетысу».

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Цесна». В 2007 и 2009 отдавался в аренду клубам «Каспий» и «Жетысу». В 2008 году был финалистом Кубка Казахстана, в финале «Алма-Ата» уступила «Актобе».

В 2011 году был выкуплен чемпионом Казахстана костанайским «Тоболом» у «Цесны» за $50 тысяч. Сезон 2011 стал самым успешным в карьере Гридина, он забил 12 мячей в 30 матчах и был признан «Открытием сезона». Помог команде дойти до финала Кубка страны. Летом того же года мог перейти в саудовский клуб «Аль-Ахли», но его отказались продавать.

После удачного сезона в «Тоболе» в одностороннем порядке разорвал контракт и перешел в «Астану». Руководство «Тобола» направил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) исковое заявление о неправомерности перехода футболиста и потребовало компенсации за переход игрока. Данная ситуация вызвала волну возмущения со стороны костанайских болельщиков, которые считали, что Гридин должен быть благодарен клубу, ведь ещё год назад он был известен лишь в узком кругу специалистов.

Однако дальнейшая футбольная карьера Гридина сложилась неудачно. Первую половину сезона 2012 он отыграл «Астане», но не смог стать основным игроком команды и был отправлен в аренду в карагандинский «Шахтёр». В марте 2013 пополнил состав «Актобе». Стал чемпионом страны, но в основном составе не закрепился. Сезон 2014 года начал в составе «Атырау», где также стать игроком основной команды не сумел. В июле перебрался в шымкентский «Ордабасы», но забитыми голами отметиться не сумел.

В марте 2015 года Гридин подписал контракт с латвийским «Спартаком». 15 марта забил гол в дебютном матче за новую команду. Но уже через три месяца Гридин покинул юрмальский клуб. В летнее трансферное окно пополнил состав «Окжетпеса».

11 марта 2016 года подписал контракт с клубом «Акжайык» из Уральска. Сыграв всего 5 матчей, покинул команду и перешел в «Кызыл-Жар СК», который выступал в Первой лиге. Петропавловский клуб стал последним профессиональным клубом в карьере Сергея Гридина. По мнению общественности, единственный и яркий сезон он провел в составе костанайского «Тобола».

В сборной 
3 июня 2011 года в дебютном матче за сборную, Сергей оформил дубль, тем самым приведя Казахстан к победе над командой Азербайджана, в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2012 (2:1).

Достижения

Командные 
 «Цесна»
 Серебряный призёр зонального турнира первой лиги Казахстана: 2005

 «Каспий» Актау
 Бронзовый призёр зонального турнира первой лиги Казахстана: 2007

 «Алма-Ата»
 Финалист Кубка Казахстана: 2008

 «Тобол» Костанай
 Финалист Кубка Казахстана: 2011

 «Шахтёр» Караганда
 Чемпион Казахстана (1): 2012

 «Актобе»
 Чемпион Казахстана (1): 2013

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (1): № 2 (2011)
 «Открытие сезона» в Казахстане: 2011

Статистика

Клубная

Международная

Матчи и голы за сборную

Сводная статистика игр/голов за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте УЕФА
 Профиль  на сайте sportbox.ru
 
 Профиль  на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Алма-Ата»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Спартак» Юрмала
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»